Песо ( – тегло, фунт) първоначално е наименованието на паричната единица в Испания. (Валутата на страната по-късно е наречена испанска песета и накрая е заменена с еврото.)

Днес песо се използва като име на валути в някогашни испански колонии. 1 песо обикновено се дели на 100 сентаво (с изключение на Уругвай, където е равно на 100 сентисимо).

Песо може да се отнася за:
 аржентинско песо, парична единица на Аржентина
 доминиканско песо, парична единица на Доминиканска република
 колумбийско песо, парична единица на Колумбия
 кубинско песо, парична единица на Куба
 мексиканско песо, парична единица на Мексико
 уругвайско песо, парична единица на Уругвай
 филипинско песо, парична единица на Филипини
 чилийско песо, парична единица на Чили